Koninklijke Harmonie "Eendracht maakt Macht" Wessem, Nederlands orkest
 Koninklijke Harmonie "Eendracht Maakt Macht" (Zoersel), Belgisch orkest